Killa est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Anybody Killa (James Lowery) (né en 1973), rappeur et musicien américain
Cakes da Killa (Rashard Bradshaw), rappeur de hip-hop américain
Masta Killa (né en 1969), rappeur américain membre de Wu-Tang Clan

Voir aussi

Homonymie de patronyme